Чудины — название населённых пунктов в России:

 Чудины — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Чудины — деревня в Торжокском районе Тверской области.